In A Reverie — дебютный полноформатный студийный альбом итальянской готик-метал-группы Lacuna Coil, выпущенный в 1999 году лейблом Century Media. Американское издание альбома было дополнено EP Halflife.

Список композиций 
 «Circle» — 3:55
 «Stately Lover» — 4:51
 «Honeymoon Suite» — 4:31
 «My Wings» — 3:45
 «To Myself I Turned» — 4:24
 «Cold» — 4:18
 «Reverie» — 6:20
 «Veins of Glass» — 5:13
 «Falling Again» — 5:07

Участники записи 
 Женский вокал: Кристина Скаббия
 Мужской вокал: Андреа Ферро
 Гитарист: Кристиано Мильоре
 Бас-гитарист: Марко Коти Дзелати
 Ударник: Кристиано Моццати
 Клавишник: Вальдемар Сорыхта
 Адаптация слов: Валери Линч
 Продюсер: Вальдемар Сорыхта

Альбомы Lacuna Coil
Альбомы Century Media Records
Дебютные альбомы 1999 года